Олександер Тетяна (1937) — українська поетеса, журналістка. Псевдонім — Таня Волошка.

З біографії 
Народ. 8 жовтня 1937 р. у м. Харкові. З 1943 р. в еміграції, перебувала в таборах для переміщених осіб. Емігрувала до Австралії, заочно здобула фах журналіста, мешкає в Джілонгу (Вікторія). Друкувалася в періодичних виданнях Австралії, США.

Твори 
 Волошка Тетяна. Вірші // Новий обрій. Альманах. — Мельбурн, 1999. — Ч. 11.

Література 
 Олександер Тетяна // Енциклопедія української діаспори: У 7 т. — К.: ІНТЕЛ, 1995. — Т. 4 (Австралія — Азія — Африка). — С. 144.
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.

Українські поетеси
Австралійські письменниці
Українці Австралії
Уродженці Харкова